Чоканари има више значења:

 Чоканари (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Чоканари (Валча), насеље у округу Валча у Румунији